La Nordisk Mesterskap 1933-1936 di calcio fu la 3ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la  al suo primo titolo.

Formula 
Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1933

1934

1935

1936

Classifica finale

Statistiche

Classifica marcatori

Bibliografia
 Alsiö Martin, Frantz Alf, Lindahl Jimmy, Persson Gunnar (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.

Altri progetti

Collegamenti esterni

1933-1936